Novo Hopovo klostret (serbiska: Манастир Ново Хопово / Manastir Novo Hopovo) är ett serbiskt-ortodoxt kloster på berget Fruška Gora i norra Serbien, i provinsen Vojvodina. Klostret byggdes av despoter av huset Brankovic på 1600-talet.

Se även 
 Serbien
 Vojvodina
 Fruška Gora

Externa länkar 
 Mer information om klostret

Kloster i Serbien
Vojvodina
Turism i Serbien